Grand Prix Velké Británie 1972 (oficiálně John Player Grand Prix) se jela na okruhu Brands Hatch v Kentu ve Velké Británii dne 15. července 1972. Závod byl sedmým v pořadí v sezóně 1972 šampionátu Formule 1.

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1972
Grand Prix Velké Británie